Пеликан Беј има више значења:
 Пеликан Беј (Флорида)
 Пеликан Беј (Тексас)